Солове́цкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Октябрького района Костромской области России.

Административный центр — село Соловецкое.

История 
Соловецкое сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Законом Костромской области от 21 мая 2021 года № 89-7-ЗКО к 31 мая 2021 года упразднено в результате объединения с Покровским сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Упразднённые муниципальные образования Октябрьского района Костромской области
Упразднённые сельские поселения Костромской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году